Die Abkürzung ADIA bezeichnet

 Abu Dhabi Investment Authority, Staatsfonds der Vereinigten Arabischen Emirate 
 ADIA Interim, eine Schweizer Zeitarbeitsfirma, seit 1996 Teil von Adecco
 Anderer Dienst im Ausland, Wehrersatzdienst im Ausland

Adia ist der Name von
 Adia (Gattung), eine Gattung der Blumenfliegen (Anthomyiidae)
 Damana Adia Pickass, ivorischer Politiker

Siehe auch: Aida

ADIA